Fotbollsallsvenskan 1954/1955 vanns av Djurgårdens IF.

Höstsäsongen spelades 1 augusti-7 november 1954 och vårsäsongen spelades 17 april-10 juni 1955.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan 
 22 mål: Kurt Hamrin, AIK

Publiksiffror

Högsta publiksiffror 
 40 458: AIK–Djurgårdens IF 0–1, Råsundastadion den 12 augusti 1954
 39 696: Djurgårdens IF–AIK 0–2, Råsundastadion den 26 maj 1955
 31 897: IFK Göteborg–GAIS 1–1, Ullevi den 27 maj 1955
 30 096: Hammarby IF–AIK 1–3, Råsundastadion den 4 augusti 1954

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1954
Fotboll i Sverige 1955
1954/1955
Fotbollssäsongen 1954/1955